Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1986/87 war die 16. Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 6. September 1986 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 7. Mai 1987 mit dem 34. und letzten Spieltag abgeschlossen.

Austragungsmodus 
In der Saison 1986/87 wurde die TFF 1. Lig im Gegensatz zur Vorsaison nicht in zwölf Gruppen ausgetragen, sondern wurde in eine zehngleisige Liga mit 16 bis 17 Teams überführt. Ferner wurde auch die Gesamtmannschaftszahl von 143 auf 166 erhöht. Diese 166 Mannschaft in zehn Gruppen um den Aufstieg in die 2. Lig beziehungsweise gegen den Abstieg in die regionale Amateurliga. Die Einteilung der Liga wurde regionalspezifisch durchgeführt, sodass alle Teams einer Gruppe aus benachbarten oder nah zueinander gelegenen Provinzen kamen. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während die Liga im Gegensatz zur Vorsaison mit Abstieg gespielt wurde. Die beiden letztplatzierten Teams aller Gruppen stiegen ab.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 131 Mannschaften die zwölf Absteiger aus der 2. Lig Artvin Hopaspor, Giresunspor, Mardinspor, Sivasspor, Etibank SAS, Burdurspor, Manisa Vestelspor, Gölcükgücü, Balıkesirspor, Tekirdağspor, Lüleburgazspor und Galata SK, die 23 Neulinge Trabzonspor B, Çayelispor, Görelespor, Malatya İdman Yurdu, Besni Akınspor, Tatvanspor, Yüksekova Cilospor, Elazığ Ferrokromspor, Kozanspor, Kamanspor, Turhalspor, Mamakspor, Yeni Dinarspor, Marmarisspor, Çeşmespor, Karşıyaka SK B, Darıca Gençlerbirliği, Bozüyükspor, Beypazarıspor, Yeni Sandıklıspor, Bursaspor B, Gönenspor und Tekirdağ Sarayspor hinzugekommen. Die Neulinge waren entweder aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden oder hatten die Auflagen des türkischen Fußballverbandes erfüllt und durften in der neugeschaffenen Liga teilnehmen.

Trabzonspor B (Gruppe 1), Bitlisspor (Gruppe 2), Niğdespor (Gruppe 3), Bartınspor (Gruppe 4), Ispartaspor (Gruppe 5), Menemenspor (Gruppe 6), Kütahyaspor (Gruppe 7), Uşakspor (Gruppe 8), Eyüpspor (Gruppe 9), Zeytinburnuspor (Gruppe 10) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. In der Gruppe 1 wurde Ünyespor per Gerichtsbeschluss als weiterer ausserreglementmäßiger Aufsteiger festgelegt. Dieser Verein hatte mit dem Tabellenersten Trabzonspor B die gleiche Punktzahl als auch die gleiche Tordifferenz. Da zu Saisonbeginn keine genaue Regelung für diesen Fall bekanntgegeben wurde, stieg auch Ünyespor auf.

Zum Saisonende standen aus der Gruppe 1 Iğdırspor und Palandökenspor, Gruppe 2 Elazığ Ferrokromspor und Van İskelespor, Gruppe 3 İskenderun DÇ, İçel Demirspor und Borspor, Gruppe 4 MKE Çankırıspor und Mamakspor, Gruppe 5 Denizli Emsan Şirinköy SK, Konya Ereğlispor und Yeşil Çivrilspor, Gruppe 6 Çine Madranspor und Ülküspor, Gruppe 7 Kütahya Termikspor und Bilecikspor, Gruppe 8 Bursa Kültürspor und Karacabeyspor, Gruppe 9 Yeşildirek SK und Davutpaşa SK und Gruppe 10 Beyoğluspor und Ümraniyespor als Absteiger in die regionale Amateurliga fest.

Zu Saisonbeginn änderte der Verein Yeşilbağlar Çivrilspor seinen Namen in Yeşil Çivrilspor um.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

5. Gruppe (5. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

6. Gruppe (6. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

7. Gruppe (7. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

8. Gruppe (8. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

9. Gruppe (9. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

10. Gruppe (10. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1986/87 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

1986/87
Fußballsaison 1986/87